|-
|(134251)||2006 AN34|| align=right|12,3|| align=right|5,143|| align=right|0,089|| align=right|26,35|| align=right|11,67||JUT||6. ledna 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134252)||2006 AK41|| align=right|16,5|| align=right|2,316|| align=right|0,114|| align=right|4,18|| align=right|3,523||MBA||3. ledna 2006||Socorro||LINEAR
|-
|(134253)||2006 AQ71|| align=right|16,7|| align=right|2,368|| align=right|0,028|| align=right|2,38|| align=right|3,643||MBA||6. ledna 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134254)||2006 AF81|| align=right|13,7|| align=right|3,203|| align=right|0,049|| align=right|22,80|| align=right|5,731||MBA||4. ledna 2006||Socorro||LINEAR
|-
|(134255)||2006 AV84|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,107|| align=right|13,68|| align=right|4,210||MBA||6. ledna 2006||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134256)||2006 AE91|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,258|| align=right|16,53|| align=right|5,624||MBA||6. ledna 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134257)||2006 AY93|| align=right|16,0|| align=right|2,751|| align=right|0,169|| align=right|5,94|| align=right|4,563||MBA||7. ledna 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134258)||2006 AS97|| align=right|15,7|| align=right|2,804|| align=right|0,226|| align=right|11,95|| align=right|4,695||MBA||7. ledna 2006||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134259)||2006 BG6|| align=right|16,1|| align=right|2,669|| align=right|0,141|| align=right|8,32|| align=right|4,360||MBA||20. ledna 2006||Catalina||CSS
|-
|(134260)||2006 BG12|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,165|| align=right|13,55|| align=right|4,303||MBA||21. ledna 2006||Palomar||NEAT
|-
|(134261)||2006 BA21|| align=right|16,6|| align=right|2,376|| align=right|0,061|| align=right|4,51|| align=right|3,661||MBA||22. ledna 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134262)||2006 BX23|| align=right|15,7|| align=right|2,811|| align=right|0,073|| align=right|6,56|| align=right|4,712||MBA||23. ledna 2006||Catalina||CSS
|-
|(134263)||2006 BB29|| align=right|14,3|| align=right|3,444|| align=right|0,085|| align=right|17,43|| align=right|6,391||MBA||23. ledna 2006||Socorro||LINEAR
|-
|(134264)||2006 BO30|| align=right|15,3|| align=right|3,109|| align=right|0,042|| align=right|9,38|| align=right|5,481||MBA||20. ledna 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134265)||2006 BM59|| align=right|15,1|| align=right|2,989|| align=right|0,056|| align=right|11,37|| align=right|5,167||MBA||24. ledna 2006||Socorro||LINEAR
|-
|(134266)||2006 BQ92|| align=right|15,3|| align=right|2,946|| align=right|0,051|| align=right|3,39|| align=right|5,055||MBA||26. ledna 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134267)||2006 BQ98|| align=right|15,0|| align=right|3,170|| align=right|0,331|| align=right|26,37|| align=right|5,643||MBA||26. ledna 2006||Catalina||CSS
|-
|(134268)||2006 BJ111|| align=right|15,6|| align=right|2,751|| align=right|0,125|| align=right|8,10|| align=right|4,563||MBA||25. ledna 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134269)||2006 BP114|| align=right|13,2|| align=right|5,222|| align=right|0,047|| align=right|2,62|| align=right|11,94||JUT||26. ledna 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134270)||2006 BG125|| align=right|16,0|| align=right|2,707|| align=right|0,039|| align=right|1,89|| align=right|4,453||MBA||26. ledna 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134271)||2006 BO139|| align=right|15,2|| align=right|3,102|| align=right|0,107|| align=right|7,85|| align=right|5,462||MBA||28. ledna 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134272)||2006 BW145|| align=right|15,6|| align=right|2,712|| align=right|0,023|| align=right|5,29|| align=right|4,465||MBA||28. ledna 2006||7300||W. K. Y. Yeung
|-
|(134273)||2006 BR156|| align=right|16,8|| align=right|2,607|| align=right|0,248|| align=right|2,39|| align=right|4,209||MBA||25. ledna 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134274)||2006 BV159|| align=right|16,5|| align=right|2,681|| align=right|0,190|| align=right|2,96|| align=right|4,390||MBA||26. ledna 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134275)||2006 BW161|| align=right|15,3|| align=right|2,626|| align=right|0,214|| align=right|11,66|| align=right|4,255||MBA||26. ledna 2006||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134276)||2006 BE247|| align=right|15,5|| align=right|3,096|| align=right|0,083|| align=right|2,29|| align=right|5,446||MBA||31. ledna 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134277)||2006 BJ252|| align=right|15,6|| align=right|3,098|| align=right|0,058|| align=right|2,43|| align=right|5,451||MBA||31. ledna 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134278)||2006 BS256|| align=right|15,4|| align=right|2,960|| align=right|0,035|| align=right|2,03|| align=right|5,092||MBA||31. ledna 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134279)||2006 BT264|| align=right|17,2|| align=right|2,304|| align=right|0,130|| align=right|3,10|| align=right|3,496||MBA||31. ledna 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134280)||2006 BR269|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,144|| align=right|10,69|| align=right|5,461||MBA||28. ledna 2006||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134281)||2006 CM8|| align=right|15,1|| align=right|3,164|| align=right|0,042|| align=right|9,62|| align=right|5,628||MBA||1. února 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134282)||2006 CU20|| align=right|14,2|| align=right|3,218|| align=right|0,107|| align=right|23,17|| align=right|5,771||MBA||1. února 2006||Catalina||CSS
|-
|(134283)||2006 CV40|| align=right|16,1|| align=right|2,599|| align=right|0,121|| align=right|2,67|| align=right|4,189||MBA||2. února 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134284)||2006 CC42|| align=right|15,1|| align=right|3,157|| align=right|0,109|| align=right|25,71|| align=right|5,609||MBA||2. února 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134285)||2006 CU43|| align=right|16,8|| align=right|2,243|| align=right|0,082|| align=right|6,52|| align=right|3,358||MBA||2. února 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134286)||2006 CX48|| align=right|14,9|| align=right|2,933|| align=right|0,041|| align=right|12,65|| align=right|5,023||MBA||3. února 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134287)||2006 CG60|| align=right|14,7|| align=right|3,125|| align=right|0,249|| align=right|19,11|| align=right|5,523||MBA||1. února 2006||Catalina||CSS
|-
|(134288)||2006 CL62|| align=right|15,1|| align=right|2,590|| align=right|0,148|| align=right|11,50|| align=right|4,166||MBA||10. února 2006||Catalina||CSS
|-
|(134289)||2006 CN62|| align=right|16,8|| align=right|2,369|| align=right|0,096|| align=right|7,00|| align=right|3,645||MBA||12. února 2006||Palomar||NEAT
|-
|(134290)||2006 DX2|| align=right|16,7|| align=right|2,332|| align=right|0,013|| align=right|0,88|| align=right|3,561||MBA||20. února 2006||Catalina||CSS
|-
|(134291)||2006 DZ6|| align=right|14,7|| align=right|3,156|| align=right|0,172|| align=right|8,87|| align=right|5,606||MBA||20. února 2006||Catalina||CSS
|-
|(134292)||2006 DF8|| align=right|16,4|| align=right|2,198|| align=right|0,087|| align=right|6,44|| align=right|3,257||MBA||20. února 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134293)||2006 DX37|| align=right|15,1|| align=right|2,782|| align=right|0,167|| align=right|15,58|| align=right|4,639||MBA||20. února 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134294)||2006 DE40|| align=right|15,2|| align=right|2,757|| align=right|0,250|| align=right|9,02|| align=right|4,578||MBA||22. února 2006||Palomar||NEAT
|-
|(134295)||2006 DB41|| align=right|14,9|| align=right|2,757|| align=right|0,221|| align=right|10,26|| align=right|4,576||MBA||22. února 2006||Catalina||CSS
|-
|(134296)||2006 DP46|| align=right|16,5|| align=right|2,383|| align=right|0,135|| align=right|5,60|| align=right|3,677||MBA||20. února 2006||Catalina||CSS
|-
|(134297)||2006 DE59|| align=right|16,2|| align=right|2,300|| align=right|0,184|| align=right|1,04|| align=right|3,486||MBA||24. února 2006||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(134298)||2006 DX68|| align=right|15,2|| align=right|2,768|| align=right|0,055|| align=right|11,92|| align=right|4,605||MBA||26. února 2006||Catalina||CSS
|-
|(134299)||2006 DW73|| align=right|16,8|| align=right|2,280|| align=right|0,035|| align=right|3,90|| align=right|3,442||MBA||23. února 2006||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134300)||2109 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,167|| align=right|3,23|| align=right|3,635||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134301)||2141 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,642|| align=right|0,224|| align=right|3,03|| align=right|4,294||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134302)||2634 P-L|| align=right|15,7|| align=right|3,026|| align=right|0,276|| align=right|8,50|| align=right|5,263||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134303)||2701 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,452|| align=right|0,271|| align=right|11,89|| align=right|3,840||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134304)||2716 P-L|| align=right|16,4|| align=right|2,358|| align=right|0,211|| align=right|2,64|| align=right|3,621||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134305)||2738 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,063|| align=right|0,033|| align=right|14,22|| align=right|5,360||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134306)||2807 P-L|| align=right|15,3|| align=right|3,060|| align=right|0,151|| align=right|11,10|| align=right|5,352||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134307)||2849 P-L|| align=right|17,8|| align=right|2,343|| align=right|0,215|| align=right|1,35|| align=right|3,587||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134308)||4183 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,607|| align=right|0,258|| align=right|3,05|| align=right|4,209||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134309)||4552 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,652|| align=right|0,188|| align=right|13,58|| align=right|4,318||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134310)||4698 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,673|| align=right|0,192|| align=right|11,59|| align=right|4,370||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134311)||4704 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,665|| align=right|0,110|| align=right|3,09|| align=right|4,350||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134312)||4797 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,804|| align=right|0,149|| align=right|9,22|| align=right|4,696||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134313)||4816 P-L|| align=right|17,4|| align=right|2,345|| align=right|0,231|| align=right|1,33|| align=right|3,590||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134314)||6362 P-L|| align=right|16,9|| align=right|2,231|| align=right|0,130|| align=right|5,66|| align=right|3,332||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134315)||7501 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,210|| align=right|26,49|| align=right|3,595||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134316)||9579 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,232|| align=right|0,203|| align=right|5,71|| align=right|3,333||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134317)||4117 T-1|| align=right|16,0|| align=right|2,304|| align=right|0,151|| align=right|4,31|| align=right|3,497||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134318)||1141 T-2|| align=right|17,0|| align=right|2,415|| align=right|0,205|| align=right|1,80|| align=right|3,752||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134319)||1205 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,269|| align=right|0,118|| align=right|6,79|| align=right|3,416||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134320)||1292 T-2|| align=right|17,6|| align=right|2,266|| align=right|0,191|| align=right|2,61|| align=right|3,410||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134321)||1316 T-2|| align=right|16,8|| align=right|2,446|| align=right|0,185|| align=right|1,50|| align=right|3,826||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134322)||1471 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,460|| align=right|0,200|| align=right|2,25|| align=right|3,857||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134323)||1564 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,242|| align=right|0,206|| align=right|5,04|| align=right|3,357||MBA||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134324)||1619 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,265|| align=right|0,204|| align=right|0,91|| align=right|3,408||MBA||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134325)||4492 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,264|| align=right|0,161|| align=right|5,31|| align=right|3,405||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134326)||2251 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,646|| align=right|0,200|| align=right|12,88|| align=right|4,303||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134327)||2304 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,972|| align=right|0,113|| align=right|10,85|| align=right|5,122||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134328)||2371 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,439|| align=right|0,128|| align=right|5,77|| align=right|3,809||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134329)||2377 T-3|| align=right|12,2|| align=right|5,169|| align=right|0,080|| align=right|17,40|| align=right|11,75||JUT||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134330)||3055 T-3|| align=right|16,9|| align=right|2,447|| align=right|0,153|| align=right|4,12|| align=right|3,828||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134331)||3139 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,954|| align=right|0,107|| align=right|1,82|| align=right|5,077||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134332)||3323 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,216|| align=right|0,181|| align=right|4,76|| align=right|3,297||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134333)||3345 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,439|| align=right|0,182|| align=right|1,23|| align=right|3,809||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134334)||3391 T-3|| align=right|17,4|| align=right|2,438|| align=right|0,160|| align=right|2,34|| align=right|3,807||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134335)||4112 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,747|| align=right|0,183|| align=right|6,24|| align=right|4,552||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134336)||4592 T-3|| align=right|17,0|| align=right|2,399|| align=right|0,209|| align=right|3,74|| align=right|3,716||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134337)||4680 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,438|| align=right|0,134|| align=right|5,84|| align=right|3,805||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134338)||5080 T-3|| align=right|17,0|| align=right|2,263|| align=right|0,190|| align=right|5,91|| align=right|3,403||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134339)||5628 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,647|| align=right|0,182|| align=right|12,42|| align=right|4,305||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(134340) Pluto|| || align=right|-0,7|| align=right|39,79|| align=right|0,255|| align=right|17,13|| align=right|251||PLT||23. ledna 1930||Flagstaff||C. W. Tombaugh
|-
|(134341)||1979 MA|| align=right|15,0|| align=right|2,445|| align=right|0,326|| align=right|21,27|| align=right|3,822||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(134342)||1979 MV3|| align=right|16,4|| align=right|2,460|| align=right|0,262|| align=right|3,95|| align=right|3,857||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(134343)||1981 EO5|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,055|| align=right|5,87|| align=right|3,428||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(134344)||1989 SG9|| align=right|15,5|| align=right|2,611|| align=right|0,300|| align=right|4,66|| align=right|4,217||MBA||24. září 1989||La Silla||H. Debehogne
|-
|(134345)||1990 UN5|| align=right|14,7|| align=right|3,064|| align=right|0,266|| align=right|6,79|| align=right|5,362||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134346)||1991 PT2|| align=right|15,5|| align=right|2,383|| align=right|0,252|| align=right|3,75|| align=right|3,679||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134347)||1992 RV3|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,186|| align=right|3,44|| align=right|3,482||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134348)||1992 UX9|| align=right|15,5|| align=right|2,847|| align=right|0,273|| align=right|5,20|| align=right|4,803||MBA||31. října 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(134349)||1993 FC19|| align=right|14,9|| align=right|3,031|| align=right|0,164|| align=right|5,98|| align=right|5,276||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(134350)||1993 FH33|| align=right|16,4|| align=right|2,530|| align=right|0,119|| align=right|3,42|| align=right|4,024||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(134351)||1993 RC8|| align=right|15,3|| align=right|2,716|| align=right|0,250|| align=right|9,12|| align=right|4,475||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134352)||1993 TS7|| align=right|16,6|| align=right|2,755|| align=right|0,116|| align=right|4,83|| align=right|4,571||MBA||9. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134353)||1993 TB30|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,098|| align=right|9,28|| align=right|4,528||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134354)||1993 UM7|| align=right|15,9|| align=right|2,701|| align=right|0,242|| align=right|9,87|| align=right|4,437||MBA||20. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134355)||1994 JL7|| align=right|15,1|| align=right|3,086|| align=right|0,076|| align=right|9,73|| align=right|5,422||MBA||5. května 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134356)||1994 PN6|| align=right|16,6|| align=right|2,533|| align=right|0,197|| align=right|8,15|| align=right|4,032||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134357)||1994 PU9|| align=right|16,8|| align=right|2,522|| align=right|0,174|| align=right|1,76|| align=right|4,005||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134358)||1994 PW10|| align=right|16,3|| align=right|2,535|| align=right|0,183|| align=right|3,49|| align=right|4,035||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134359)||1994 PP27|| align=right|16,2|| align=right|2,528|| align=right|0,241|| align=right|1,74|| align=right|4,018||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134360)||1994 PQ37|| align=right|15,5|| align=right|2,550|| align=right|0,139|| align=right|3,87|| align=right|4,070||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134361)||1994 RF|| align=right|15,6|| align=right|2,806|| align=right|0,183|| align=right|4,37|| align=right|4,700||MBA||4. září 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(134362)||1994 TZ3|| align=right|16,9|| align=right|2,708|| align=right|0,075|| align=right|0,86|| align=right|4,455||MBA||2. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134363)||1994 VG3|| align=right|16,1|| align=right|2,551|| align=right|0,323|| align=right|8,39|| align=right|4,074||MBA||7. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(134364)||1995 DU4|| align=right|16,6|| align=right|2,209|| align=right|0,015|| align=right|7,79|| align=right|3,283||MBA||21. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134365)||1995 GG2|| align=right|16,7|| align=right|2,295|| align=right|0,253|| align=right|7,95|| align=right|3,475||MBA||2. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134366)||1995 LC|| align=right|15,8|| align=right|1,917|| align=right|0,028|| align=right|24,35|| align=right|2,654||MBA||1. června 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(134367)||1995 OY7|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,037|| align=right|8,91|| align=right|5,461||MBA||25. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134368)||1995 OA16|| align=right|15,6|| align=right|3,128|| align=right|0,096|| align=right|8,45|| align=right|5,531||MBA||26. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134369)||1995 QE|| align=right|15,5|| align=right|3,058|| align=right|0,299|| align=right|13,57|| align=right|5,346||MBA||17. srpna 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(134370)||1995 QA1|| align=right|16,6|| align=right|2,390|| align=right|0,119|| align=right|6,19|| align=right|3,694||MBA||19. srpna 1995||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(134371)||1995 RH|| align=right|15,4|| align=right|2,383|| align=right|0,310|| align=right|23,63|| align=right|3,677||MBA||3. září 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(134372)||1995 SB4|| align=right|14,9|| align=right|3,154|| align=right|0,393|| align=right|22,99|| align=right|5,601||MBA||25. září 1995||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(134373)||1995 SO15|| align=right|16,6|| align=right|2,376|| align=right|0,192|| align=right|0,81|| align=right|3,662||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134374)||1995 ST15|| align=right|15,7|| align=right|3,084|| align=right|0,223|| align=right|14,18|| align=right|5,416||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134375)||1995 SP18|| align=right|14,5|| align=right|3,227|| align=right|0,135|| align=right|5,29|| align=right|5,797||MBA||18. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134376)||1995 SN24|| align=right|17,1|| align=right|2,410|| align=right|0,203|| align=right|1,67|| align=right|3,741||MBA||19. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134377)||1995 SF40|| align=right|15,4|| align=right|3,154|| align=right|0,083|| align=right|1,04|| align=right|5,599||MBA||25. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134378)||1995 SX55|| align=right|14,5|| align=right|3,141|| align=right|0,093|| align=right|4,15|| align=right|5,566||MBA||22. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134379)||1995 UZ40|| align=right|15,0|| align=right|3,158|| align=right|0,233|| align=right|2,81|| align=right|5,612||MBA||23. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134380)||1995 YH4|| align=right|13,7|| align=right|3,180|| align=right|0,331|| align=right|26,54|| align=right|5,670||MBA||28. prosince 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(134381)||1996 AF8|| align=right|15,4|| align=right|3,156|| align=right|0,186|| align=right|1,57|| align=right|5,605||MBA||13. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134382)||1996 CX5|| align=right|15,5|| align=right|2,616|| align=right|0,118|| align=right|11,53|| align=right|4,232||MBA||10. února 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134383)||1996 CF8|| align=right|15,8|| align=right|2,558|| align=right|0,223|| align=right|5,96|| align=right|4,092||MBA||10. února 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(134384)||1996 FU7|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,207|| align=right|6,06|| align=right|4,184||MBA||19. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134385)||1996 RW3|| align=right|16,3|| align=right|2,236|| align=right|0,185|| align=right|3,18|| align=right|3,343||MBA||13. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(134386)||1996 SR5|| align=right|16,6|| align=right|2,257|| align=right|0,202|| align=right|3,79|| align=right|3,390||MBA||20. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134387)||1996 TB16|| align=right|16,7|| align=right|2,253|| align=right|0,201|| align=right|3,99|| align=right|3,381||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134388)||1996 TF19|| align=right|16,5|| align=right|2,282|| align=right|0,172|| align=right|5,02|| align=right|3,446||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134389)||1996 VP2|| align=right|15,0|| align=right|3,075|| align=right|0,156|| align=right|0,25|| align=right|5,391||MBA||10. listopadu 1996||Sudbury.||D. di Cicco
|-
|(134390)||1996 VP15|| align=right|16,7|| align=right|2,287|| align=right|0,099|| align=right|7,77|| align=right|3,458||MBA||5. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134391)||1996 XW10|| align=right|15,1|| align=right|3,063|| align=right|0,158|| align=right|11,29|| align=right|5,360||MBA||2. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134392)||1996 XD27|| align=right|17,0|| align=right|2,334|| align=right|0,143|| align=right|1,56|| align=right|3,566||MBA||5. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134393)||1997 AU19|| align=right|14,9|| align=right|3,138|| align=right|0,178|| align=right|3,77|| align=right|5,558||MBA||10. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134394)||1997 BW3|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,133|| align=right|7,39|| align=right|3,733||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak.|| Spacewatch
|-
|(134395)||1997 GA8|| align=right|15,9|| align=right|2,627|| align=right|0,214|| align=right|11,08|| align=right|4,256||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(134396)||1997 HM9|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,213|| align=right|3,99|| align=right|4,141||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(134397)||1997 JK11|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,182|| align=right|6,88|| align=right|4,105||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134398)||1997 JW15|| align=right|15,8|| align=right|2,621|| align=right|0,143|| align=right|13,04|| align=right|4,243||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134399)||1997 LK1|| align=right|16,1|| align=right|2,614|| align=right|0,170|| align=right|7,95|| align=right|4,225||MBA||1. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134400)||1997 LK17|| align=right|15,7|| align=right|2,549|| align=right|0,139|| align=right|4,79|| align=right|4,068||MBA||8. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134401)||1997 MB10|| align=right|16,1|| align=right|2,697|| align=right|0,170|| align=right|5,55|| align=right|4,429||MBA||30. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134402)||1997 RG|| align=right|15,4|| align=right|2,651|| align=right|0,191|| align=right|3,26|| align=right|4,315||MBA||1. září 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(134403)||1997 SC|| align=right|15,4|| align=right|2,794|| align=right|0,232|| align=right|6,54|| align=right|4,670||MBA||16. září 1997||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(134404)||1997 UG8|| align=right|15,2|| align=right|2,724|| align=right|0,287|| align=right|17,22|| align=right|4,496||MBA||29. října 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(134405)||1997 WA29|| align=right|16,0|| align=right|2,869|| align=right|0,111|| align=right|6,17|| align=right|4,859||MBA||29. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134406)||1998 BF|| align=right|16,3|| align=right|2,189|| align=right|0,071|| align=right|5,38|| align=right|3,237||MBA||17. ledna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(134407)||1998 BV9|| align=right|15,4|| align=right|2,926|| align=right|0,104|| align=right|3,39|| align=right|5,004||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134408)||1998 DA18|| align=right|17,1|| align=right|2,357|| align=right|0,101|| align=right|3,85|| align=right|3,619||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134409)||1998 FV|| align=right|16,4|| align=right|2,370|| align=right|0,224|| align=right|3,25|| align=right|3,648||MBA||18. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134410)||1998 FF8|| align=right|15,7|| align=right|3,056|| align=right|0,113|| align=right|4,84|| align=right|5,342||MBA||20. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134411)||1998 FH8|| align=right|16,3|| align=right|3,089|| align=right|0,028|| align=right|9,97|| align=right|5,428||MBA||20. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134412)||1998 FR29|| align=right|15,8|| align=right|2,355|| align=right|0,066|| align=right|7,35|| align=right|3,613||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134413)||1998 FU76|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,127|| align=right|3,65|| align=right|3,649||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134414)||1998 HA26|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,124|| align=right|4,64|| align=right|3,662||MBA||20. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134415)||1998 HZ33|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,211|| align=right|11,15|| align=right|3,749||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134416)||1998 HP37|| align=right|16,1|| align=right|2,372|| align=right|0,151|| align=right|1,82|| align=right|3,652||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134417)||1998 HR60|| align=right|15,9|| align=right|2,421|| align=right|0,227|| align=right|7,92|| align=right|3,767||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134418)||1998 HP130|| align=right|16,3|| align=right|2,419|| align=right|0,203|| align=right|5,46|| align=right|3,763||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134419)||1998 MV47|| align=right|12,5|| align=right|5,269|| align=right|0,179|| align=right|8,39|| align=right|12,10||JUT||28. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134420)||1998 OA15|| align=right|15,5|| align=right|2,469|| align=right|0,126|| align=right|5,56|| align=right|3,879||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134421)||1998 QT2|| align=right|14,6|| align=right|2,629|| align=right|0,187|| align=right|27,26|| align=right|4,262||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134422)||1998 QM3|| align=right|15,6|| align=right|1,917|| align=right|0,078|| align=right|19,76|| align=right|2,654||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134423)||1998 QT4|| align=right|15,9|| align=right|2,528|| align=right|0,164|| align=right|11,50|| align=right|4,019||MBA||22. srpna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(134424)||1998 QM43|| align=right|16,2|| align=right|2,549|| align=right|0,316|| align=right|5,77|| align=right|4,068||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134425)||1998 QJ68|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,230|| align=right|11,88|| align=right|4,082||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134426)||1998 QQ105|| align=right|15,3|| align=right|2,529|| align=right|0,216|| align=right|7,03|| align=right|4,022||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134427)||1998 QM109|| align=right|15,3|| align=right|2,675|| align=right|0,107|| align=right|8,35|| align=right|4,373||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134428)||1998 RZ3|| align=right|15,9|| align=right|2,558|| align=right|0,181|| align=right|14,16|| align=right|4,091||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134429)||1998 RT5|| align=right|14,5|| align=right|3,962|| align=right|0,265|| align=right|3,31|| align=right|7,884||HLD||15. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134430)||1998 RK30|| align=right|16,2|| align=right|2,526|| align=right|0,183|| align=right|6,86|| align=right|4,013||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134431)||1998 RU34|| align=right|16,2|| align=right|2,540|| align=right|0,212|| align=right|3,25|| align=right|4,049||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134432)||1998 RH47|| align=right|15,5|| align=right|2,532|| align=right|0,197|| align=right|4,54|| align=right|4,029||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134433)||1998 RG48|| align=right|15,4|| align=right|2,589|| align=right|0,111|| align=right|13,72|| align=right|4,165||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134434)||1998 RQ48|| align=right|16,3|| align=right|2,557|| align=right|0,270|| align=right|1,95|| align=right|4,088||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134435)||1998 RK58|| align=right|16,7|| align=right|2,562|| align=right|0,182|| align=right|3,82|| align=right|4,100||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134436)||1998 RH61|| align=right|16,4|| align=right|2,561|| align=right|0,276|| align=right|1,70|| align=right|4,097||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134437)||1998 RR62|| align=right|16,3|| align=right|2,537|| align=right|0,309|| align=right|6,83|| align=right|4,039||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134438)||1998 RV72|| align=right|15,7|| align=right|2,560|| align=right|0,244|| align=right|2,99|| align=right|4,095||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134439)||1998 RW74|| align=right|15,5|| align=right|2,517|| align=right|0,196|| align=right|1,52|| align=right|3,992||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134440)||1998 SE33|| align=right|16,2|| align=right|1,949|| align=right|0,048|| align=right|22,55|| align=right|2,721||MBA||18. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134441)||1998 SK36|| align=right|16,1|| align=right|2,571|| align=right|0,296|| align=right|6,18|| align=right|4,122||MBA||27. září 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(134442)||1998 SU50|| align=right|16,9|| align=right|2,611|| align=right|0,182|| align=right|1,75|| align=right|4,217||MBA||26. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134443)||1998 SN56|| align=right|16,1|| align=right|2,548|| align=right|0,271|| align=right|7,87|| align=right|4,067||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134444)||1998 SV75|| align=right|16,4|| align=right|2,543|| align=right|0,225|| align=right|5,51|| align=right|4,056||MBA||29. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134445)||1998 SB80|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,108|| align=right|5,03|| align=right|4,133||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134446)||1998 SE80|| align=right|15,5|| align=right|2,554|| align=right|0,198|| align=right|10,72|| align=right|4,081||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134447)||1998 SK80|| align=right|16,6|| align=right|2,545|| align=right|0,285|| align=right|5,28|| align=right|4,060||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134448)||1998 SX80|| align=right|16,2|| align=right|2,479|| align=right|0,176|| align=right|1,67|| align=right|3,903||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134449)||1998 SR81|| align=right|16,4|| align=right|2,541|| align=right|0,131|| align=right|10,42|| align=right|4,051||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134450)||1998 SC86|| align=right|16,8|| align=right|2,557|| align=right|0,267|| align=right|4,44|| align=right|4,089||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134451)||1998 SG98|| align=right|16,1|| align=right|2,566|| align=right|0,197|| align=right|7,93|| align=right|4,110||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134452)||1998 SZ104|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,200|| align=right|10,33|| align=right|4,083||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134453)||1998 SU108|| align=right|16,0|| align=right|2,595|| align=right|0,152|| align=right|3,13|| align=right|4,178||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134454)||1998 SG109|| align=right|16,1|| align=right|2,542|| align=right|0,276|| align=right|3,28|| align=right|4,051||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134455)||1998 ST116|| align=right|15,8|| align=right|2,556|| align=right|0,226|| align=right|4,60|| align=right|4,086||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134456)||1998 SH117|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,269|| align=right|5,76|| align=right|4,176||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134457)||1998 SK131|| align=right|16,1|| align=right|2,588|| align=right|0,232|| align=right|2,96|| align=right|4,162||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134458)||1998 SQ131|| align=right|15,6|| align=right|2,595|| align=right|0,198|| align=right|13,56|| align=right|4,179||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134459)||1998 SS131|| align=right|15,4|| align=right|2,524|| align=right|0,233|| align=right|12,95|| align=right|4,009||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134460)||1998 SA132|| align=right|15,8|| align=right|2,594|| align=right|0,191|| align=right|11,52|| align=right|4,177||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134461)||1998 SN139|| align=right|15,1|| align=right|2,524|| align=right|0,260|| align=right|4,63|| align=right|4,009||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134462)||1998 ST163|| align=right|16,1|| align=right|2,562|| align=right|0,316|| align=right|8,32|| align=right|4,101||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(134463)||1998 SG169|| align=right|16,3|| align=right|2,573|| align=right|0,220|| align=right|6,16|| align=right|4,127||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(134464)||1998 TQ2|| align=right|15,5|| align=right|2,590|| align=right|0,209|| align=right|4,13|| align=right|4,167||MBA||13. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(134465)||1998 TB13|| align=right|16,5|| align=right|2,604|| align=right|0,074|| align=right|2,71|| align=right|4,201||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134466)||1998 TD19|| align=right|16,2|| align=right|2,570|| align=right|0,265|| align=right|1,56|| align=right|4,119||MBA||14. října 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(134467)||1998 UM7|| align=right|15,3|| align=right|2,531|| align=right|0,307|| align=right|5,70|| align=right|4,025||MBA||22. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(134468)||1998 UX8|| align=right|14,8|| align=right|2,850|| align=right|0,144|| align=right|8,30|| align=right|4,811||MBA||17. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(134469)||1998 UD11|| align=right|16,4|| align=right|2,626|| align=right|0,197|| align=right|4,90|| align=right|4,254||MBA||17. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134470)||1998 UU34|| align=right|16,7|| align=right|2,581|| align=right|0,222|| align=right|4,21|| align=right|4,146||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134471)||1998 UW41|| align=right|16,0|| align=right|2,547|| align=right|0,271|| align=right|6,54|| align=right|4,064||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134472)||1998 UX41|| align=right|16,1|| align=right|2,567|| align=right|0,255|| align=right|5,35|| align=right|4,113||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134473)||1998 VA14|| align=right|14,4|| align=right|2,948|| align=right|0,156|| align=right|9,20|| align=right|5,061||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134474)||1998 VD37|| align=right|15,7|| align=right|2,578|| align=right|0,203|| align=right|3,33|| align=right|4,139||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134475)||1998 VC39|| align=right|15,7|| align=right|2,583|| align=right|0,305|| align=right|4,43|| align=right|4,150||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134476)||1998 VE49|| align=right|16,7|| align=right|2,571|| align=right|0,323|| align=right|4,23|| align=right|4,121||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134477)||1998 VF49|| align=right|16,1|| align=right|2,557|| align=right|0,291|| align=right|7,51|| align=right|4,088||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134478)||1998 VN51|| align=right|15,1|| align=right|2,592|| align=right|0,259|| align=right|14,08|| align=right|4,172||MBA||13. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134479)||1998 VJ52|| align=right|15,0|| align=right|2,621|| align=right|0,202|| align=right|10,74|| align=right|4,242||MBA||13. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134480)||1998 VY52|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,135|| align=right|14,00|| align=right|4,290||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134481)||1998 VJ54|| align=right|14,7|| align=right|2,536|| align=right|0,171|| align=right|13,49|| align=right|4,037||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134482)||1998 WX1|| align=right|16,6|| align=right|1,982|| align=right|0,081|| align=right|18,37|| align=right|2,790||MBA||17. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134483)||1998 WK2|| align=right|15,6|| align=right|2,538|| align=right|0,180|| align=right|2,17|| align=right|4,042||MBA||19. listopadu 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(134484)||1998 WO15|| align=right|15,3|| align=right|2,673|| align=right|0,182|| align=right|13,26|| align=right|4,370||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134485)||1998 WA21|| align=right|15,8|| align=right|2,560|| align=right|0,292|| align=right|6,22|| align=right|4,095||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134486)||1998 XP|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,205|| align=right|13,23|| align=right|4,263||MBA||10. prosince 1998||Kleť||Klet
|-
|(134487)||1998 XF4|| align=right|16,6|| align=right|2,686|| align=right|0,099|| align=right|2,44|| align=right|4,401||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134488)||1998 XJ22|| align=right|17,2|| align=right|2,648|| align=right|0,039|| align=right|2,54|| align=right|4,307||MBA||11. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134489)||1998 XR38|| align=right|14,0|| align=right|2,543|| align=right|0,206|| align=right|10,95|| align=right|4,054||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134490)||1998 XF40|| align=right|15,6|| align=right|2,669|| align=right|0,283|| align=right|10,80|| align=right|4,359||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134491)||1998 XK45|| align=right|14,9|| align=right|2,582|| align=right|0,255|| align=right|3,79|| align=right|4,149||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134492)||1998 XR53|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,178|| align=right|9,88|| align=right|4,482||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134493)||1998 XR63|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,186|| align=right|12,04|| align=right|4,371||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134494)||1998 XV67|| align=right|15,2|| align=right|2,672|| align=right|0,253|| align=right|6,42|| align=right|4,367||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(134495)||1998 YT21|| align=right|15,4|| align=right|2,716|| align=right|0,153|| align=right|7,39|| align=right|4,475||MBA||26. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134496)||1999 AG17|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,169|| align=right|8,09|| align=right|4,548||MBA||11. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(134497)||1999 BQ1|| align=right|14,4|| align=right|2,713|| align=right|0,210|| align=right|8,67|| align=right|4,469||MBA||16. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(134498)||1999 BZ7|| align=right|15,4|| align=right|2,772|| align=right|0,176|| align=right|7,17|| align=right|4,615||MBA||21. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(134499)||1999 BE9|| align=right|15,0|| align=right|2,786|| align=right|0,124|| align=right|9,75|| align=right|4,650||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(134500)||1999 BK27|| align=right|15,8|| align=right|2,726|| align=right|0,129|| align=right|3,13|| align=right|4,500||MBA||16. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PLT – plutíno.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek